

Населені пункти та їхні частини

 Ґлембоцько — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства
 Ґлембоцько — село в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Ґлембоцько — частина села Клодне в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства

Примітки